Dulli steht für:
 Dulli (Bangladesch), Ort in der Upazila Kendua, Netrakona (Distrikt), Maimansingh (Division), Bangladesch
 Dulli (Indien), Ort in Udupi (Distrikt), Bundesstaates Karnataka, Indien
 Dulli (Nepal), Ort in der Rural Municipality Sarkegad, Distrikt Humla, Provinz Karnali, Nepal
 Aktendulli, alternative Bezeichnung für Heftstreifen

Dulli ist der Familienname folgender Personen:
 Greg Dulli (* 1965), US-amerikanischer Musiker, Mitglied bei The Afghan Whigs, The Twilight Singers und The Gutter Twins

Siehe auch:
 Dully